Nicholas Drazenovic (né le  à Prince George, Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Natif de la ville de Prince George, il joua son hockey junior dans sa ville natale avec les Cougars qui évoluent dans la Western Hockey League. Il y jouera lors de cinq saisons avant de rejoindre les Rivermen de Peoria au début de la saison 2007-2008. Cette équipe est le club-école des Blues de Saint-Louis. Ces derniers l'avaient sélectionné lors du repêchage de 2005.

Statistiques
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2002-2003 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||15 ||4 ||4 ||8 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|- 
|2003-2004 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||65 ||7 ||30 ||37 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||72 ||18 ||38 ||56 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2005-2006 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||71 ||30 ||33 ||63 ||51 ||5 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|2006-2007 ||Cougars de Prince George ||LHOu ||58 ||18 ||32 ||50 ||63 ||15 ||9 ||10 ||19 ||6
|- 
|2007-2008 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||69 ||16 ||26 ||42 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||76 ||12 ||21 ||33 ||43 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2
|- 
|2009-2010 ||Rivermen de Peoria ||LAH ||58 ||19 ||20 ||39 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Blues de Saint-Louis || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Rivermen de Peoria || LAH || 75 || 23 || 23 || 46 || 24 || 4 || 0 || 1 || 1 || 2
|-
| 2011-2012 || Falcons de Springfield || LAH || 41 || 13 || 28 || 41 || 16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Blue Jackets de Columbus || LNH || 8 || 0 || 0 || 0 || 4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Falcons de Springfield || LAH || 62 || 17 || 36 || 53 || 30 || 8 || 2 || 2 || 4 || 2
|-
| 2013-2014 || Penguins de Pittsburgh || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 63 || 13 || 29 || 42 || 28 || 9 || 1 || 3 || 4 || 2
|-
| 2014-2015 || Penguins de Wilkes-Barre/Scranton || LAH || 25 || 8 || 11 || 19 || 18 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016 || Rampage de San Antonio || LAH || 35 || 2 || 8 || 10 || 12 ||- ||- ||- ||- ||-

| 12 || 0 || 0 || 0 || 6 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en janvier 1987
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Cougars de Prince George
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Blue Jackets de Columbus
Joueur des Penguins de Pittsburgh
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur des Penguins de Wilkes-Barre/Scranton
Joueur du Rampage de San Antonio